Silent Hunter — серия компьютерных игр в жанре симулятора подводной лодки, разработанных различными компаниями и издаваемая компанией Ubisoft.

История разработки 
Первая игра серии, носящая такое же название (Silent Hunter) была выпущена в 1996 году; за разработку отвечала компания Aeon Electronic Entertainment, а издателем выступила Strategic Simulations, Inc. Жанр игры — симулятор подводной лодки, в качестве исторической эпохи разработчиками было избрано время Второй мировой войны; игрок берет под своё управление американскую подводную лодку, представлены различные подводные лодки и различные задания, которые являются частью кампании.

Разработка второй части — Silent Hunter II (2001) — перешла к компании Ultimation, Inc, также со второй части права на серию игр переходят к Ubisoft Entertainment; все дальнейшие игры уже издаются непосредственно Ubisoft. Игра продолжает тон, заданный во второй части, как и во всех играх серии, действие происходит во время Второй мировой. Диск с игрой комплектуется инструкцией на двести четыре страницы, в которой детально описаны нюансы управления.

В 2005 году вышла Silent Hunter III, третья часть симулятора. Начиная с этой части за разработку ответственно румынское подразделение Ubisoft, называющееся Ubisoft Romania.

Спустя два года, в 2007 году, состоялся выход Silent Hunter IV, а ещё через год (2008) было выпущено дополнение для игры — U-Boat Missions.

В 2010 году состоялся выход пятой части симулятора — Silent Hunter V: Battle of the Atlantic.

В 2013 году была представлена отдельная, рассчитанная только на многопользовательскую игру часть — Silent Hunter Online. Над ней работали компании Ubisoft Blue Byte и Sproing Interactive Media. Закрыта в 2016 году.

Игры серии 
 1996 — Silent Hunter (игра) 
 1997 — Silent Hunter Commander's Edition — сборник, включающий первую часть игры и три дополнения — Patrol Disk 1-3
 2001 — Silent Hunter II 
 2005 — Silent Hunter III 
 2007 — Silent Hunter III: Gold Edition — сборник, включающий третью часть игры и два дополнения — Seawolves: Submarines on Hunt и U-Boat: Battle in the Mediterranean
 2007 — Silent Hunter IV: Wolves of the Pacific
 2008 — Silent Hunter IV: Wolves of the Pacific — U-Boat Missions — дополнение
 2008 — Silent Hunter: Wolves of the Pacific (Gold Edition) — сборник, включающий четвёртую часть игры и дополнение U-Boat Missions
 2010 — Silent Hunter V: Battle of the Atlantic 
 2010 — Silent Hunter Mobile
 2013 — 2016 — Silent Hunter Online

Ссылки 
 
 
 

 

Серии компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Финляндии
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Windows
Симуляторы подводных лодок
Компьютерные игры о Второй мировой войне